Los cedros son los árboles del género Cedrus.

Cedro también puede referirse a:
 el nombre común de varias plantas del género Cedrela;
 el nombre común, ya en desuso, del árbol Fitzroya cupressoides;
 el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus
 el nombre común de la planta Juniperus phoenicea
 el nombre común de la planta ''Juniperus thurifera
 Cedro (Ceará), una localidad de Brasil;
 Cedro (Carolina), un barrio de Puerto Rico;
 Cedro (Cayey), un barrio de Puerto Rico;
 Cedro (Guayanilla), un barrio de Puerto Rico;
 Cedro (Nuevo México), una localidad de Estados Unidos; y a
 Embalse del Cedro, cuerpo de agua de Brasil.CEDRO puede referirse a varias entidades:

 Centro Español de Derechos Reprográficos (España)
 Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas''' (Perú)